

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Ок. 630 — Фокейцы достигли Иберии и вступили в сношения с Тартессом. Они были радушно приняты царём Аргантонием.
 Восстановление Синопы.
 Ок. 630 — Скифы завоевали киммерийцев.
 Ок. 630 — 600 — Царь Персии Кир I, внук Ахамена, основателя династии Ахеменидов.

Китай 
 30-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Летом ди напали на Ци.
 Вэйский Чэн-гун находился в Чжоу и просил вернуть ему власть. Цзиньский гун послал человека отравить его, но подкупленный чжоуский врач помог Чэн-гуну и облегчил действие яда. Луский сановник Цзан Вэнь-чжун посоветовал Си-гуну поддержать вэйского князя (эпизод 39 «Го юй»), тогда Лу, согласно «Цзо чжуань», поднесло яшму в дар вану и цзиньскому князю. Сян-ван произнёс речь (приведена в эпизоде 18 «Го юй») и заявил, что хотя Юань Сюань прав, нужно слушать не его, а князя.
 Цзиньский князь по совету чжоуского вана вернул Чэн-гуна в Вэй, тот обещал жителям Вэй прощение. Осенью Чэн-гун казнил Юань Сюаня, а вэйский правитель гун-цзы Ся бежал (по «Чуньцю», Ся тоже затем был убит).
 Осенью цзиньский князь и циньцы осадили столицу Чжэн (как союзника Чу), их сопровождал чжэнский княжич Лань, служивший цзиньскому князю. Вэнь-гун хотел захватить Шу-чжаня, но тот покончил с собой, и его тело чжэнцы выдали Чжу-эру. чжэнский правитель отправил гонца к Му-гуну с пояснением, что падение Чжэн и усиление Цзинь невыгодно для Цинь, после чего Му-гун прекратил поход, и цзиньцы тоже отошли, заключив мир, а чжэнский князь согласился поставить Ланя наследником. Согласно же «Го юй» и «Люйши чуньцю», Шу-чжань согласился сдаться цзиньцам, его хотели сварить заживо, но пощадили, а чжэнцы назначили его военачальником (эпизод 126 «Го юй».
 Осенью цзесцы вторглись в Сяо.
 Зимой посол вана чжоу-гун прибыл с визитом в Лу, а затем луский гун-цзы Суй отправился в Чжоу, а потом поехал в Цзинь.

Родились 
 Заратустра (предположительная датировка).

См. также

Примечания